

Браніште () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Данець.
 Браніште () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Подарі.
 Браніште () — село у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Філіаші.

Браніште () — село у Ришканському районі.